Okręg lucyński  (łot. Ludzas rajons) – okręg we wschodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Balvi, krasławskim, rzeżyckim oraz z Białorusią i Rosją.

Skład etniczny
 54% - Łotysze
 36% - Rosjanie
 4% - Białorusini
 1% - Ukraińcy
 3% - pozostali

Zobacz też 
Powiat lucyński

Lucyn